Shenyang J-6 – licencyjna odmiana radzieckiego samolotu myśliwskiego MiG-19 produkowana w Chinach 
 J-6 Fregata – polski motoszybowiec konstrukcji Jarosława Janowskiego